Clelia Matania (1918-1981), actrice italienne, fille de Fortunino ;
 Edoardo Matania (1847-1929), peintre italien, frère de Fortunino ;
 Fortunino Matania (1881-1963), peintre italien, frère de Edoardo, père de Clelia ;

Patronyme italien